Змагання зі сноубордингу в дисципліні паралельний гігантський слалом серед жінок на зимових Олімпійських іграх 2002 року відбулись 14 лютого (кваліфікація) і 15 лютого (раунд на вибування) у Парк-Сіті (США).

Кваліфікація 
До раунду на вибування потрапили 16 сноубордисток з найкращим сумарним часом.

DNF - Не фінішувала

Раунд на вибування 
У раунді на вибування спортсменки проводили поєдинки одна з одною по два заїзди. Якщо одна зі спортсменок вигравала обидва поєдинки, вона проходила далі. Якщо спортсменки вигравали по одному поєдинку, то далі проходила та, у якої кращий сумарний час.

Примітки 

Сноубординг на зимових Олімпійських іграх 2002